Kinder (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Manfred Kinder (Königsberg, 1938) atleta alemany especialista en els 400 metres i 800 metres
 Ou Kinder, Kinder Sorpresa, Kinder Surprise o Kinder Überraschung, producte de la marca comercial italiana Kinder, pertanyent
 Xocolates Kinder, marca comercial de productes infantils de xocolata de l'empresa Ferrero, que va ser llançada al mercat l'any 1968